Суляевский сельсовет — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование в России:

 Суляевский сельсовет — Волгоградская область, Кумылженский район.
 Суляевский сельсовет — Пензенская область, Лопатинский район.